Matías Sánchez (voetballer) (1987), Argentijns voetballer
 Matías Sánchez (volleyballer) (1996), Argentijns volleyballer